La route nationale 643 peut désigner :
  Route nationale 643 en Belgique
 Route nationale 643 en France